Такашур может означать:

Топонимы 

 Такашур — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.
 Такашур — деревня в Кильмезском районе Кировской области.